Arzberg, une commune allemande de Bavière.
 Arzberg, une commune allemande de Saxe.
 Arzberg, une commune autrichienne de Styrie.